Diócesis de Formosa puede referir a:

 Diócesis de Formosa (Argentina);
 Diócesis de Formosa (Brasil).